Вири — штраф на користь князя за вбивство вільної людини.

Топонім

Села:
 Вири — Рівненська область, Сарненський район
 Вири — Сумська область, Білопільський район

Вири — село, Берестейська область, Дорогичинський район

Населені пункти та їхні частини
 Вири — село в гміні Вири Міколовського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Вир

Примітки